Лья — топоним. Может означать:

 Лья — коммуна Франции.
  — деревня в Греции.